Португалия впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в 1912 году в Стокгольме, с тех пор португальские спортсмены не пропустили ни одной летней Олимпиады. В зимних Олимпийских играх Португалия участвовала 7 раз. Дебютировала в Осло в 1952 году, однако затем не принимала участия в зимних Олимпиадах 36 лет и вернулась на зимние Игры только в 1988 году в Калгари, пропустив после этого ещё две зимние Олимпиады — в 1992 году в Альбервилле и в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. За время выступления на Олимпийских играх португальские спортсмены завоевали 28 олимпийских медалей: 5 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых. Все медали были завоёваны на летних Олимпийских играх. Больше всего медалей португальцам принесли соревнования по лёгкой атлетике, парусному спорту и конному спорту.

Национальный Олимпийский комитет Португалии был образован в 1909 году, и признан Международным Олимпийским комитетом в том же году. Португалия стала 13-й страной, вошедшей в МОК.

Медалисты

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали по видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Португалии на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Португалия на официальном сайте Олимпийского движения
 
 Олимпийский комитет Португалии